Lee Sang-yoon – attore sudcoreano
Lee Sang-yoon – calciatore sudcoreano